Palmièri ist der Künstlername folgender Personen:
 Palmièri (1871–1950), kanadischer Schauspieler

Palmieri ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Palmieri (* 1991), italienischer Popsänger und LGBT-Aktivist
 Andrea Palmieri (* 1970), italienischer Geistlicher
 Charlie Palmieri (1927–1988), US-amerikanischer Pianist und Orchesterleiter
 Cristoforo Palmieri (* 1939), italienischer Geistlicher, Bischof in Rrëshen 
 Eddie Palmieri (* 1936), US-amerikanischer Pianist
 Emerson Palmieri dos Santos (* 1994), brasilianischer Fußballspieler, siehe Emerson (Fußballspieler, 1994)
 Francesco Palmieri (* 1967), italienischer Fußballspieler
 Gaetano Palmieri, italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Gian Giuseppe Palmieri (1892–1961), italienischer Radiologe und Hochschullehrer 
 Gianpiero Palmieri (* 1966), italienischer Geistlicher, Bischof von Ascoli Piceno
 Giuseppe Palmieri (Maler) (1677–1740), italienischer Maler
 Giuseppe Palmieri (1721–1793), italienischer Militär und Politiker
 Vincenzo Mario Palmieri (1899–1994), italienischer Gerichtsmediziner
 Kyle Palmieri (* 1991), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Luigi Palmieri (1807–1896), italienischer Seismologe und Vulkanologe
 Matt Palmieri, US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Matteo Palmieri (1406–1475), italienischer Humanist
 Nick Palmieri (* 1989), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Remo Palmieri (1923–2002), US-amerikanischer Gitarrist

 Stefano Palmieri (* 1964), san-marinesischer Politiker

Palmieri steht für:
 Palmieri (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Rimae Palmieri, Mondrillensystem

Siehe auch:
 Palmeri